Matengo peut désigner :
Guglielmo Matengo (ou Matingo), un cardinal italien
 les Matengo, un peuple de Tanzanie
 le matengo, une langue bantoue